Die Abkürzung AEW steht für:

 Aerosvit Airlines (ICAO-Code), eine ukrainische Fluggesellschaft
 AEW Capital Management und deren Schwestergesellschaft AEW Europe, ein bedeutendes Unternehmen der Immobilienwirtschaft
 AEW Energie, ein Schweizer Energieversorgungsunternehmen
 All Elite Wrestling, eine US-amerikanische Wrestling-Promotion
 Airborne Early Warning, luftgestützte Frühwarnung, das Aufspüren von gegnerischen Lufteinheiten durch luftgestützte Radarsysteme
 die Etschwerke, fusioniert zu Alperia  

AEW